

Ліщини — село Жидачівського району Львівської області

():

 Ліщини — село Мінської області, Борисовський район

()

 Ліщини — село Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліщини — село Горлицького повіту Малопольського воєводства